Schwarzer Leuchtturm steht für:
 Schwarzer Leuchtturm Warfleth, ehemaliges Oberfeuer an der Unterweser
 Schwarzer Leuchtturm Lemwerder, ehemaliges Oberfeuer an der Unterweser